Pitcairn může být:

místopisné jméno
 Pitcairnovy ostrovy (Pitcairn Islands) – ostrovy v jižním Pacifiku
 Pitcairnův ostrov – druhý největší a jediný obydlený ostrov Pitcairnových ostrovů
 Pitcairn (New York) – město v St. Lawrence County ve státě New York v USA
 Pitcairn (Pensylvánie) – město ve státě Pensylvánie v USA

příjmení osob
 Harold Frederick Pitcairn (1897–1960) – průkopník letectví
 John Pitcairn (1722–1775) – britský námořní důstojník během války o nezávislost
 John Pitcairn Jr. (1841–1916) – americký průmyslník a filantrop skotského původu
 Richard Pitcairn (* 1941) – americký homeopatický veterinář
 William Pitcairn (1711–1791) – britský lékař a botanik

jiný význam
 Pitcairn Mailwing – letoun pro doručování pošty vyráběný od roku 1927

Související články 
 Archibald Pitcairne (1652–1713) – skotský lékař

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení